Светско првенство у атлетици на отвореном организује ИААФ (Међународна асоцијација атлетских федерација), чији је члан и Атлетски савез Србије (АСС) . Прво светско првенство одржано је 1983. године у Хелсинкију, Финска. У почетку, првенства су се одржавала сваке четврте године, а од 1993. одржавају се сваке дуге године, у непарним годинама како се не би календарски поклопила са Летњим олимпијским играма.

После Олимпијских игара и Светског првенства у фудбалу, то је према броју учесника највеће спортско такмичење на свету.

Историја 
Од оснивања ИААФ 1912. сматрало се да су победници на атлетским такмичењима на олимпијским играма били „олимпијски победници и светски прваци“. Током 1960-их, многи чланови ИААФ залагали су се за успостављање посебног атлетског такмичења на светском нивоу. Године 1976, на Савету одржаном у Порторику, ИААФ доноси закључак да се прво Светско првенство у атлетици на отвореном одржи 1983. За прву организацију част је припала Хелсинкију испред Штутгарта, два једина кандидата. Раније су засебна светска првенства одржана само за мушкарце у брзом ходању на 50 км (1976), и за жене у трчању на 400 м препоне и 3.000 м (1980).

Досадашња првенства

Дисциплине 
На првом светском првенству била је заступљена 41 дисциплина (24 мушке и 17 женских) да би се временом број повећао на 48 (24 мушке и 24 женске). Дисциплине су додаване овим редом:
 1987, жене 10.000 м и 10 км ходање
 1993, жене троскок
 1995, жене 5.000 м уместо досадашњих 3.000 м
 1999, жене, скок мотком, бацање кладива и 20 км ходање уместо досадашњих 10 км ходање
 2005, жене, 3.000 м препреке
 2017, жене, 50 км ходање

Рекорди светских првенстава у атлетици на отвореном

Биланс медаља 
Стање после Светског првенства 2015.

Види још 
 Светски рекорди постигнути на светским првенствима у атлетици на отвореном
 Светско првенство у атлетици у дворани

Спољашње везе 

 Статистика СП на отвореном до 2011. на сајту ИААФ

 

А